Herbst är det tyska ordet för höst. Det är även ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alice Herbst
 Christian Herbst (1818–1911), dansk arkeolog och numismatiker
 Christine Herbst
 Eduard Herbst
 Johan Jacob Herbst (Mjölnargården)
 Johannes Herbst
 Johann Andreas Herbst
 Johann Friedrich Wilhelm Herbst
 Reinfried Herbst
 Ulrika Herbst
 Wilhelm Herbst
 Åsa Herbst

Tyska efternamn